Kuźnia peut désigner en Pologne :

 Kuźnia, village de la voïvodie de Mazovie
 Kuźnia, village de la voïvodie de Grande-Pologne